Tricellaria är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Fleming 1828. Tricellaria ingår i familjen Candidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Tricellaria